Ertil může být:
 Ertil (město) – město ve Voroněžské oblasti v Rusku
 Ertil (řeka) – řeka ve Voroněžské a v Tambovské oblasti v Rusku, levý přítok Biťugu